Damery, commune française de la Marne
 Damery, commune française de la Somme

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France